Змагання з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулися 28 і 29 липня 2017.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 28 липня о 09:30.

Півфінали
Півфінали розпочались 28 липня о 18:09.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 29 липня о 17:39.

Примітки 

50 метрів вільним стилем (чоловіки)